ʣ – fonema dell'alfabeto IPA, che indica un'affricata alveolare sonora
 dz – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua dzongkha
 DZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Algeria
 .dz – dominio di primo livello dell'Algeria
 DZ – targa automobilistica di Delitzsch (Germania)